John Hawkes ha battuto in finale James Willard 6–1 6–3 6–1.

Teste di serie
 James Anderson (semifinali)
 Gerald Patterson (primo turno)
 Richard Schlesinger (semifinali)
 John Hawkes (Campione)
 Pat O'Hara-Wood (quarti di finale)
 Norman Peach (quarti di finale)
 Garton Hone (quarti di finale)
 James Willard (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1926